

História 

Anastácia (esposa de Constantino IV) — imperatriz bizantina
Anastásia Nikolaevna da Rússia — princesa imperial da Rússia
Anastácia, a Patrícia— dama de companhia da imperatriz bizantina, Teodora
Anastásia da Grécia e Dinamarca — princesa da Grécia e Dinamarca
Anastácia (filha de Basílio I) — nobre bizantina do , filha de Basílio e sua primeira esposa, Maria
Anastácia (irmã de Constantino) — cortesã dos séculos III e IV, filha do imperador Constâncio Cloro e de Flávia Maximiana Teodora
Anastácia (esposa de Pompeu) — nobre bizantina do , esposa de Pompeu

Ino Anastácia — imperatriz-consorte bizantina, esposa de Tibério II Constantino

Obras de arte 
Anastasia (1956) — filme com Ingrid Bergman
Anastasia (1997) — filme animado de 1997
Anastácia, a Mulher sem Destino — telenovela da Rede Globo de 1967
Anastasia (musical) — peça teatral musical com letra e música por Lynn Ahrens e Stephen Flaherty, e libreto por Terrence McNally

Outros 
Anastácia (cantora) — cantora e compositora brasileira
Antonio Anastasia — político brasileiro
Escrava Anastácia — personalidade religiosa de devoção popular brasileira, cultuada informalmente pela realização de supostos milagres
Guerra Anastácia — travada entre 502 e 506 entre o Império Bizantino e o Império Sassânida
824 Anastasia — asteroide

Desambiguações de prenomes